GTP ist die Abkürzung für:
 Geburts- und Todesprozess, ein spezieller stochastischer Prozess
 Gesellschaft für Tropenpädiatrie und Internationale Kindergesundheit
 Global Telematics Protocol, im Transportwesen
 Go Text Protocol, ein Computer-Go-Kommunikationsprotokoll
 GPRS Tunneling Protocol, eingesetzt in Mobilfunknetzen
 Gruppentransfer-Polymerisation, ein Verfahren zur Herstellung von Polymeren
 Guanosintriphosphat, eine organische Verbindung

GTP